Kákonyi Konstantina (Kalocsa, 1908. dec. 24. – Kalocsa, 1998. ápr. 16.) 1922-ben kalocsai iskolanővér lett, ahol tanítónői végzettséget szerzett, majd  1931 – ’35 között elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát. Ezt követően a Kalocsai Iskolanővérek tanítóképző intézetének rajz és kézimunka tanárként Baján dolgozott 1944-ig. Az ostromot Budapesten vészelte át, Kodály Zoltán ekkor kérte fel az Operaház pincéjében komponált partitúrája címlapjának elkészítésére. Ekkorra már jelentős munkák álltak mögötte:

egyedi szép szentképek
képes levelezőlapok
leheletfinom illusztrációja
a pasaréti Madonna (1942)
verseihez készített rajzok
Szent Margit életét feldolgozó füzet
a Kisboldogasszony könyvecskéje. stb.

1947-ben ösztöndíjasként Rómába került. Közben megtörtént az egyházi iskolák államosítása, majd bekövetkezett a rendek működésének megvonása, ezért Rómából nem haza, hanem az Egyesült Államokba távozott 1950-ben, a Minnesota állambeli Duluth városába a bencés nővérek iskolájának (St. Scolastica College) tanári karába került rajz tanszékének tanszékvezető tanáraként. Életkedvét és alkotóerejét ezután sem veszítette el. A rendszerváltás után, 1994-ben hazatért, újra kiállított, többek között a Keresztény Múzeumban 1992-ben. 1998-ban hunyt el.

Jegyzetek

Források
 http://lexikon.katolikus.hu/K/K%C3%A1konyi.html
 https://kalocsaiertektar.hu/national_values/156
 https://vigilia.hu/archivum/index.php?route=product/product&manufacturer_id=6076&product_id=2119
 https://galeriasavaria.hu/muveszek/kakonyi-konstantina
 https://www.parbeszedhaza.hu/esemeny/latomasok-feketeben-aranyban-kakonyi-konstantina-kiallitasa
 https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-lathato-vilag-rejtett-jelentese-kakonyi-konstantina-nover-muveszete

Magyar képzőművészek